Beinn Fhionnlaidh kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Beinn Fhionnlaidh (Argyll and Bute), berg i Skottland, 
 Beinn Fhionnlaidh (Highland), berg i Skottland,